György Zala ist der Name folgender Personen:

* György Zala (Bildhauer) (1858–1937), ungarischer Bildhauer 
 György Zala (Kanute) (* 1969), ungarischer Kanute